Беглецы

 «Беглецы» — советский кинофильм 1932 года.
 «Беглецы» () — американский фильм-вестерн 1950 года,
 «Беглецы» () — французский кинофильм 1986 года.
 «Беглецы» () — американский кинофильм 1996 года.
 «Беглецы» — индийский кинофильм 1996 года.
 «Беглецы» () — американский сериал 2006 года.
 «Беглецы» () — британский мини-сериал 2009 года.
 «Беглецы» — российский кинофильм 2011 года.
 «Беглецы» — российский кинофильм 2013 года.
 «Беглецы» — российско-казахстанский кинофильм 2014 года.
 «Беглецы» ()— американский сериал 2017 года.
 «Беглецы» — российский кинофильм 2017 года.
 «Беглецы» — группа супергероев издательства Marvel Comics.

См. также 
 Беглец